Ennepe steht für:

 Ennepe, einen Nebenfluss der Volme
 Ennepe (Halver), einen Wohnplatz in Halver

Siehe auch:

 ennepe ( sage oder nenne, 3. Wort der Odyssee)